Басси — фамилия

 Басси, Агостино (1773—1856) — итальянский ботаник, энтомолог, паразитолог, предшественник.
  (1971), итальянский актёр и режиссёр.
 Басси, Давиде (род. 1985) — итальянский футболист, вратарь.
 Басси, Джорджо (род. 1934) — итальянский автогонщик -любитель.
 Басси, Джованна (1762—1834) — итальянская балерина, выступавшая в Шведском королевском балете.
 Басси, Карло Франческо (1772—1840) — итальянский архитектор, работавший в городе Турку.
 Басси, Лаура (итал. Laura Maria Caterina Bassi) — первая женщина, которой официально было разрешено преподавать в европейском университете.
 Басси, Лео — американский актёр и комик.
 
 Басси, Маттео (1485—1552) — религиозный деятель, основатель нищенствующего монашеского ордена капуцинов.
 Басси, Уго (1801—1849) — итальянский монах, сподвижник Д.Гарибальди.
 Басси, Форчун (род. 1998) — нигерийский футболист, нападающий.